HWI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hawk Inlet (Stati Uniti)